Diego Maurício Machado de Brito – calciatore brasiliano
 Djair Kaye de Brito – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Fábio Camilo de Brito – calciatore brasiliano
 Félix António de Brito Capello – biologo e aracnologo portoghese
 Hermínio de Brito – calciatore brasiliano
 Jóbson de Brito Gonzaga, noto come Maracás – calciatore brasiliano
 Lins Lima de Brito – calciatore brasiliano
 Lucca Borges de Brito – calciatore brasiliano
 Ricardo Rogério de Brito, noto come Alemão – ex calciatore brasiliano
 Michelle Larcher de Brito – tennista portoghese
 Sthefany Fernandes de Brito – attrice brasiliana
 Tiago Filipe Alves de Brito – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Yngrid de Brito Cabral – cestista brasiliana
 Vítor Costa de Brito – calciatore brasiliano
 Waldemar de Brito – calciatore brasiliano
 Manuel de Brito Filho, noto come Obina – ex calciatore brasiliano
 Bruno Fernandes Andrade de Brito – calciatore brasiliano
 Bernardo de Brito – storico portoghese

Pagine correlate
DeBrito